Cylichna crebripunctata är en snäckart som först beskrevs av John Gwyn Jeffreys 1881.  Cylichna crebripunctata ingår i släktet Cylichna och familjen Cylichnidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
crebripunctata